STAB1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 570 амінокислот, а молекулярна маса — 275 482.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як запальна відповідь, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки